Shipton (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Shipton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Shipton (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire